Na mitologia grega, existem vários personagens com o nome Poriclimeno (em grego: Περικλύμενος).

Defensor de Tebas 
Filho de Poseidon e Clóris, e o oponente de Anfiarau na luta dos Sete contra Tebas. Anfiarau foi engolido pela terra antes de matar Poriclimeno.

Argonauta 
Filho de Nereu, e um dos argonautas. Ele ganhou de Poseidon o dom de se transformar em qualquer animal. Héracles o matou em Pilos.

Neleidas
Semideuses da mitologia greco-romana
Metamorfos fictícios

fi:Periklymenos#Periklymenos, Neleuksen poika
ja:ペリクリュメノス#ネーレウスの子